A Donáta a Donát férfinév női párja.


Rokon nevek
 Donatella: a Donáta olasz kicsinyítőképzős származéka.

Gyakorisága
Az 1990-es években a Donáta és Donatella szórványos név, a 2000-es években nem szerepelnek a 100 leggyakoribb női név között.

Névnapok
 Donáta: július 7., július 17., december 31. 
 Donatella: július 30., augusztus 7.

Híres Donáták, Donatellák
 Donatella Versace divattervező
 Hunyadi Donatella modell, Kiszel Tünde lánya

Jegyzetek

Magyar keresztnevek (D)
Női keresztnevek (D)
Latin eredetű magyar női keresztnevek